Eugen Bleuler – psichiatra svizzero
11582 Bleuler – asteroide della fascia principale